

Крукед-Крік — переписна місцевість, штат Аляска
 Крукед-Крік — переписна місцевість, штат Джорджія